Schoenberner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schoenberner (1892–1970), deutscher Redakteur und Schriftsteller
 Gerhard Schoenberner (1931–2012), Autor, Filmhistoriker und Pionier der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Schönberner